Vladimirescu steht für:

 Vladimirescu, rumänische Gemeinde im Kreis Arad

Vladimirescu ist der Familienname folgender Personen:

 Wanda Sachelarie-Vladimirescu (1916–2008), rumänische Malerin

Siehe auch:
 Tudor Vladimirescu (Begriffsklärung)